Список праздников, официально отмечаемых в Народной Республике Бангладеш.

Ссылки 
 Праздники Бангладеш 

 
Списки:Бангладеш
Культура Бангладеш
Бангладеш
Общество Бангладеш